Universitätsgesetz steht für:
 Universitätsgesetz 2002, ein österreichisches Bundesgesetz, mit dem weite Bereiche des österreichischen Universitätsrechts neu geordnet wurden
 Universitätsgesetz (Baden-Württemberg)
 Universitätsgesetz (Berlin)
 Universitätsgesetz (Rheinland-Pfalz)
 Universitätsgesetz (Saarland)
 Universitätsgesetz Nordrhein-Westfalen